Адама Драме (* 1954) — перкусіоніст з Буркіна-Фасо.
 Букарі Драме (* 1985) — сенегальський футболіст, лівий захисник.
 Ісс'яр Драме (* 1999) — французький футболіст малійського походження, центральний захисник донецького «Олімпіка».
 Мамаду Ламіне Драме (1840—1887) — марабут сонінке, воював проти французької колонізації.
 Махамаду Драме (* 1986) — малійський та французький баскетболіст.
 Рахмато Драме (* 1985) — легкоатлетка, виступала за Малі на літніх Олімпійських іграх 2012 року.
 Секу Драме (* 1973) — гвінейський футболіст.
 Тібіле Драме (* 1955) — малійський політик. Міністр закордонних справ Малі (1991—1992) та з 2019.
 Усман Драме (* 1992) — французький футболіст.